Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1983 se dispute du 21 au .

Jo Durie remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathy Jordan, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anne Hobbs et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 1983)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1983 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1983
Sydney
Sport en Australie en 1983
Tennis en novembre 1983